Pautsch ist der Familienname folgender Personen:
 Arne Pautsch (* 1974), deutscher Jurist
 Fryderyk Pautsch, auch Friedrich Pautsch (1877–1950), österreichisch-polnischer Maler
 Oliver Pautsch (* 1965), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor
 Otto Pautsch (1873–1945), deutscher Lehrer und Landrat

Siehe auch:
 Pausch